Rikli ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Rikli (1823–1906), Schweizer Naturheiler
 August Rikli (1864–1933), Schweizer Politiker und Arzt
 Erika Rikli (1907–2002), Schweizer Ökonomin und Frauenrechtlerin
 Karl Rikli (1791–1843), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Martin Rikli (Botaniker) (1868–1951), Schweizer Botaniker
 Martin Rikli (1898–1969), Schweizer Regisseur und Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Rickli